El Guapo est l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda au Venezuela. Sa capitale est El Guapo. En 2011, sa population s'élève à .

Géographie

Démographie 
Hormis sa capitale El Guapo, la paroisse civile possède plusieurs localités :

Notes et références 

Paroisse civile dans l'État de Miranda